Kiriyama ist der Familienname folgender Personen:

 Chie Kiriyama (* 1991), japanische Siebenkämpferin
 Seiyū Kiriyama (1921–2016), japanischer Religionsgründer, siehe Agon-shū

Siehe auch:
 Kiriyama-Preis, Literaturpreis